Natsværmer er en betegnelse for natsommerfugle

Natsværmer kan også henvise til:

 Natsværmer (dokumentarfilm), en dansk portrætfilm fra 2002 instrueret af Katrine Østlund Jacobsen
 "Natsværmer" (sang), en sang af Lars H.U.G. og senere indspillet af den danske sangerinde Anna David
 Natsværmer (album), et album med den danske gruppe Rocazino fra 1983